Muziek
 Out of Control (U2), een liedje van de Ierse rockband U2
 Out of Control (The Brothers Johnson), een muziekalbum van The Brothers Johnson uit 1984
 Out of Control (The Chemical Brothers), een nummer van The Chemical Brothers
Film en televisie
 Out of Control (televisieserie), een comedyserie in 1984 en 1985
 Out of Control (1985), een door Allan Holzman geregisseerde actiefilm
 Out of Control (1991), een Canadese documentaire uit 1991
 Out of Control (1992), een dramafilm uit 1992
 Out of Control (1998), een film uit 1998 met onder anderen Sean Young
 Out of Control (2002), een door Dominic Savage geregisseerde televisiefilm uit 2002
 Out of Control (2003), een film uit 2003 met onder anderen Brande Roderick
 Out of Control (2009), een Canadese televisiefilm uit 2009 met onder anderen Laura Vandervoort
Overige
 Out of Control (computerspel), een computerspel uit 1938 voor de Atari 2600